Оболенск — топоним:

 Оболенск — посёлок в Московской области, наукоград.
 Оболенск — упразднённое городское поселение в Серпуховском муниципальном районе Московской области.
 Оболенск — древнерусский город, центр Оболенского княжества, на месте которого в настоящее время находится село Оболенское (в Жуковском районе Калужской области).

См. также 
 Оболенский
 Оболёшево